Лаутаро Роке Формика (; 27 января 1986, Росарио) — аргентинский футболист, левый защитник, игрок «Эстудиантеса» из Рио-Куарто.

Карьера

В клубах 
Лаутаро — воспитанник клуба «Ньюэллс Олд Бойз», здесь он обучался и дебютировал во взрослом футболе вместе со своим младшим братом Мауро. С 2007 по 2010 годы также выступал за аргентинские клубы «Сан-Лоренсо де Альмагро», «Годой-Крус» и «Уракан», вторую половину сезона 2010/11 провёл в парагвайском «Серро Портеньо», дошедшим тогда до полуфинала Кубка Либертадорес.

С сезона 2011/12 Формика выступал за греческий «Астерас» из Триполи, в котором стал участником наиболее высоких достижений в истории клуба: третьего места в чемпионате и финала Кубка, однако в решающих матчах успешного сезона 2012/13 он уже не смог принять участие. 23 апреля 2013 года Лаутаро получил травму, которая могла сделать его инвалидом: во время купания он с разбегу нырнул в воду, но попал на песчаную отмель, сломав второй шейный позвонок. В итоге, он смог восстановиться от травмы, но полностью пропустил сезон 2013/14, ни разу не выйдя на поле в официальных матчах.

С сезона 2014/15 Формика выступает в Аргентине: первую половину сезона он провёл в «Тальерес» из Кордовы, выступавший в Примере B Метрополитана, а зимой перешёл в «Гуарани Антонио Франко» из Примеры B Насьональ.

Следующие два сезона выступал в Примере B Насьональ за «Вилья-Дальмине». 4 сентября 2017 года подписал контракт с клубом «Депортиво Морон». В июле 2018 года вошёл в состав «Эстудиантеса» из Рио-Куарто.

В сборной 
Лаутаро выступал за юношескую и молодёжную сборные Аргентины. В 2003 году он стал бронзовым призёром юношеского чемпионата мира в Финляндии, записав на свой счёт удачный удар в серии послематчевых пенальти в игре за третье место. В 2005 году в Нидерландах аргентинцы стали чемпионами мира среди молодёжи 2005 года, предварительно завоевав «бронзу» на южноамериканском первенстве в Колумбии. На всех турнирах Формика был игроком основы.

Достижения

Командные 
Как игрока сборных Венесуэлы:
 Чемпионат мира среди молодёжных команд:
 Чемпион: 2005
 Чемпионат Южной Америки среди молодёжных команд:
 Третье место: 2005
 Чемпионат мира среди юношеских команд:
 Третье место: 2003
Как игрока «Ньюэллс Олд Бойз»:
 Чемпионат Аргентины:
 Чемпион: 2004 (Апертура)
Как игрока «Годой-Крус»:
 Чемпионат Аргентины:
 Третье место: 2010 (Клаусура)
Как игрока «Серро Портеньо»:
 Чемпионат Парагвая:
 Второе место: 2011 (Клаусура)
Как игрока «Астераса» (Триполи):
 Чемпионат Греции:
 Третье место: 2012/13
 Кубок Греции:
 Финалист: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на bdfa.com.ar

Футболисты Аргентины
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Гуарани Антонио Франко»
Игроки ФК «Депортиво Морон»
Игроки ФК «Вилья-Дальмине»